Гран-прі Росії 2020 (офіційно Formula 1 2020 VTB Russian Grand Prix) — автоперегони чемпіонату світу Формули-1, які пройшли 27 вересня 2020 року на Автодромі Сочі в Сочі, Краснодарський край, Росія. Це десятий етап чемпіонату світу і сьоме Гран-прі Росії в історії.

Кваліфікація

Перегони

Положення в чемпіонаті після Гран-прі 

Особистий залік

Кубок конструкторів

Примітки

Посилання 

Гран-прі Росії
Звіти про Гран-прі сезону 2020 Формули-1
2020 у Росії